Idaburn ist der Name
 eines neuseeländischen Ortes in der Region Otago, siehe Idaburn (Neuseeland)
 eines in der Nähe des Ortes gelegenen Stausees, siehe Idaburn Dam.